Внутренний город:
 Внутренний город — термин, применяемый для обозначения центральных районов больших американских городов, пришедших в упадок в результате бегства белых в пригороды.
 Внутренний Город (Вена) — центральный район Вены.